Příjmení Simons nese více různých osobností:

 Ann Simonsová (* 1980) – reprezentantka Belgie v judu
 James Harris Simons (* 1938) – americký matematik, manažer hedgeových fondů a filantrop židovského původu
 Keaton Simons (* 1978) – americký zpěvák a kytarista
 Menno Simons (1496–1561) – nizozemský teolog, katolický kněz, zakladatel a vůdčí představitel specifické odnože novokřtěnců, tj. anabaptistů, zvané mennonité
 Simone Simons (* 1985) – nizozemská zpěvačka a skladatelka
 Timmy Simons (* 1976) – belgický fotbalový záložník